La Regeneración puede hacer referencia a:

 La Regeneración (1855-1873), periódico absolutista de Madrid.
 La Regeneración (1885-1886), movimiento político colombiano.
 La Regeneración (1911-?), periódico anarquista mexicano fundado por Juan Creaghe.